Proctor (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
 Proctor (stad), een stad in Amerika
 Een surveillant bij een toets (oorsprong vanuit het Amerikaans-Engels), zie toetssurveillance op afstand